Experience points, ervaringspunten bij computerspelen
 Exponentiële functie in de wiskunde